CYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coyoles (Honduras)
 CYL – codice vettore ICAO di Alitalia CityLiner